

Botanica 

 Gelso nome comune di Morus (botanica), genere di piante 
Gelso bianco
Gelso cinese
Gelso nero
Gelso degli Osagi

Altro 

 Gelso – simbolo araldico
 Gelso – frazione del comune di Montemarciano

Altri progetti